Valutamarkt (foreign exchange)
 Forages et Exploitations Pétrolières, een olieboormaatschappij